Григорий Яковлевич Колтунов (, Одесса — 24 июня 1999, там же) — советский режиссёр-постановщик, сценарист, драматург. Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1980), Заслуженный деятель искусств Украины (1995). Член КПСС с 1953 года.

Биография 
Родился 6 сентября 1907 года в Одессе в еврейской семье работников пекарни. Отец, Яков Ильич, участвовал в спектаклях народных передвижных украинских групп.

С детства интенсивно обучался музыке. В 1930 году окончил радиофакультет Одесской консерватории.

В 1923—1929 годах — актёр одесских театров. Работал художественным руководителем радиовещания в городе Енакиево и директором музыкальной школы. В 1933—1945 годах — кинодраматург и редактор Одесской, Киевской и Тбилисской киностудий. С началом войны как исполняющий обязанности директора Одесской киностудии осуществлял её эвакуацию в Ташкент. Затем работал на Тбилисской киностудии, периодически выезжая на фронт для съёмок военной кинохроники. В 1945—1947 годах — художественный руководитель Одесского театра миниатюр.

Автор сценариев научно-популярных и игровых фильмов, мультфильмов. За сценарий фильма Григория Чухрая «Сорок первый» удостоился специальной премии жюри Каннского кинофестиваля в 1957 году.

Заслуженный деятель искусств Таджикской ССР (1980).Заслуженный деятель искусств Украины (1995).

Как пишет Елена Григорьевна Колтунова, трижды её отца представляли к почётному званию за вклад в искусство, но документы по дороге в Москву "терялись". Это происходило из-за принципиальности Колтунова, который из творческих соображений и чувства чести мог забрать свой уже готовый к постановке сценарий и вернуть гонорар. Так было, например, со сценарием фильма «Народный учёный» об академике Лысенко, уже запущенным в производство. Когда драматург случайно услышал разговор Лысенко с подчинённым коллегой, в котором тот «раскрылся как грубый и жестокий человек», он вернул гонорар студии. Так же он поступил и в случае с картиной «Учитель музыки» о композиторе Николае Лысенко, в титры которого рядом с фамилией Колтунова хотели вписать чужую фамилию.

Скончался Колтунов 24 июня 1999 года. Похоронен в Одессе на Втором Христианском кладбище. В 2007 году на могиле был установлен памятник, приуроченный к столетию со дня рождения драматурга.

Личная жизнь 
Жена — Мирель Моисеевна Колтунова. Прожили вместе 69 лет. Дочери — Елена и Виктория Колтуновы

Фильмография

Режиссёр-постановщик 
  — Ой пряду, пряду… (документальный)
 1935 — Орнамент (документальный)
  — Чёрная чайка
  — Искушение Дон-Жуана(совместно с В. Левиным)

Сценарист 
  — С добрым утром (совместно с Я. Зискиндом)
  — Превзошёл (мультфильм)
  — Когда Геббельс не врёт (документальный)
  — В дальнем плавании
 1945 — Золотая тропа (совместно с Т. Черкес, К. Пипинашвили)
  — Голубые дороги
  — Огни Баку (совместно с И. Хейфицем, Е. Помещиковым)
 1950 — От 0 до 6 (документальный)
  — Высокая горка (мультфильм)
  — Максимка
 1952 — Ошибка Наташи Никитиной (документальный)
  — Андриеш (совместно с В. Коростылёвым, С. Шварцзойд, Е. Буковым)
 1954 — Дети партизана
 1954 — Командир корабля (совместно с Л. Зайцевым, Г. Скульским)
  — Призраки покидают вершины (совместно с Э. Карамян)
 1955 — Юля-капризуля (мультфильм)
  — Сорок первый
  — ЧП — Чрезвычайное происшествие (совместно с В. Калининым, Д. Кузнецовым)
  — Зелёный фургон
 1959 — Неотправленное письмо (совместно с В. Осиповым, В. Розовым)
 1959 — Цветок на снегу (совместно с Г. Геловани, Ш. Манагадзе)
  — Месть (короткометражный)
  — Кто самый сильный? (мультфильм)
  — Чёрная чайка
  — Гадюка
  — Последняя пядь (короткометражный)
  — Тринадцать поручений (в титрах  Григорий Челиренко)
  — Сказание о Рустаме
  — Рустам и Сухраб
  — Истоки (совместно с Н. Рожковым)
  — Сказание о Сиявуше
  — Искушение Дон-Жуана (совместно с В. Левиным)

Роль в кино 
  — Блуждающие звёзды — эпизод

Библиография 
 Колтунов Г. «Высокая горка» с.136-149, Фильмы-сказки. Сценарии рисованных фильмов. Выпуск 2. — М.: Госкиноиздат, 1952. — 184 с. — Тираж 45000 экз.
 Колтунов Г. Я. Пятый грех. Записки полуинтеллигента. — Одесса: Одессакнига, 1998. — 272 с. ISBN 72400135-7
 Колтунов Г. Я. Кинжал. — Одесса: Друк, 2009. — 259 с.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Персоналии:Киностудия имени А. Довженко
Персоналии:Одесская киностудия
Персоналии:Таджикфильм
Заслуженные деятели искусств Таджикской ССР
Выпускники Одесской музыкальной академии
Члены КПСС
Похороненные на 2-м Христианском кладбище Одессы